Gino De Biasi, calciatore italiano nato nel 1907.
Gino De Biasi, calciatore italiano nato nel 1905.